Polské příjmení Brożek může označovat tyto osoby:

 Jan Brożek (1585–1652) – polský matematik a astronom

ženský tvar
 Anna Brożek – více jmen

sídla
 Brożek – polská vesnice v Lubušském vojvodství

Podobné příjmení 
 Brožek – česká obdoba příjmení
 Brož (rozcestník)
 Brožík
 Zbrožek

Externí odkazy 
 

Polská příjmení